Чеслав Василевский (; 1875, Варшава — 1947, Лодзь) — польский художник.

Биография 
Специального образования не получил. Самостоятельно изучал творчество и манеру живописцев Польши.

Жил и творил в Варшаве.

Творчество 
Талантливо использовал достижения польских художников, учившихся в Мюнхенской академии художеств и умело копировал стиль живописи В. Коссака, у которого в начале 1920-х гг. работал на подмалёвках.

Вместе с тем ,во многих своих работах использовал несколько другой, собственный стиль в изображении природы, создавая убедительную иллюзию реальности.

В картинах Чеслава Василевского ощутимо влияние творчества Юзефа Брандта, Юзефа Хелмоньского и Альфреда Ковальского-Веруша.

Участник многих польских художественных выставок (Люблин, Катовице, Ченстохова, Гдыня и Познань)
Неоднократно экспонировал свои полотна в Обществе поощрения изобразительного искусства в Варшаве.

Чаще всего создавал картины на тему сцен охоты, облав на лесного зверя, скачек на санях, батальные сцены, реже — натюрморты и пейзажи.

После 1930 начал подписывать свои картины фамилией Зыгмунтович и литерами И. или Ф. (Игнацы или Франтишек ?).

Сейчас работы Ч. Василевского находятся в коллекциях Варшавского Национального музея, а также в художественных музеях в Ланьцуте, Лодзи, Лешно, частных собраниях.

Галерея

Ссылки 
 Биография художника
 Картины Чеслава Василевского

Художники Польши XX века